Tu mirada puede ser el nombre de:

''Tu mirada, telenovela.
«Tu mirada», canción de Amaia Montero.